Der Name Wellenau bezeichnet Orte und Personen:
 ein Adelsgeschlecht, siehe Pilsak von Wellenau
 Wellenau ZH, eine Ortschaft in der Gemeinde Bauma im Kanton Zürich, Schweiz
 Wellenau, der deutsche Name für die Gemeinde Velenov, Okres Blansko, Tschechien
 Wellenau, der deutsche Name für den Ortsteil Velenovy der Stadt Nalžovské Hory, Okres Klatovy, Tschechien